Voici une liste de mines situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

Liste

Notes et références

Voir aussi 

 Listes de mines au Canada

Mine au Canada
Mine